Богеміан (, ) — ірландський футбольний клуб з Дубліна. Єдиний клуб, який провів всі сезони у головному дивізіоні Ірландії з моменту його створення у 1921 році.

Досягнення 
 Чемпіон Ірландії (11) : 1923/24, 1927/28, 1929/30, 1933/34, 1935/36, 1974/75, 1977/78, 2000/01, 2002/03, 2008, 2009
 Володар Кубка Ірландії (7) : 1928, 1935, 1970, 1976, 1992, 2000/01, 2008.
 Володар Кубка ірландської ліги (3) : 1974/75, 1978/79, 2009

Виступи в єврокубках

Гравці клубу 
  Джеррі Дейлі (1972—1973)
  Стівен Ворд (2003—2006)

Посилання 
 Офіційний сайт клубу  

Футбольні клуби Ірландії
Футбольні клуби, засновані 1890
Спорт у Дубліні